

Sigle 
 ''Gauche Unitaire Européenne –  Sinistra Unitaria Europea, gruppo politico europeo

Codici 
 GUE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guriaso (Papua Nuova Guinea)
 gue – codice ISO 639-3 della lingua gurinji

Persone 
 Guè – rapper italiano